Het ATP-toernooi van São Paulo 1991 (officieel: Banespa Open) werd van 4 tot en met 10 november gespeeld in de Braziliaanse stad São Paulo. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

São Paulo
ATP-toernooi van São Paulo